Ucayali, folyó Peruban
 Ucayali megye, megye Peruban
 Ucayali tartomány, tartomány Peruban, Loreto megyében